Contea di Lancaster o Lancaster County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Lancaster (Carolina del Sud)
 Contea di Lancaster (Nebraska)
 Contea di Lancaster (Pennsylvania)
 Contea di Lancaster (Virginia)